Катериничі — багатозначне поняття. Може означати:

 Катериничі (село) — село в Україні;
 Катериничі (рід) — україноруський козацький рід;